Seven-Eleven steht für:
 7-Eleven, Einzelhandelskonzern

Seven Eleven steht für:
 Craps, Würfelspiel
 Tatort: Seven Eleven, österreichischer TV-Krimi (1990)

Siehe auch:
 7/11, Lied von Beyoncé